Ackley ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ackley (Iowa), Hardin County
 Ackley (Wisconsin), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin

Personen:
 Fritz Ackley (1937–2002), US-amerikanischer Baseballspieler der Major League
 Gardner Ackley (1915–1998), US-amerikanischer Politiker
 P.O. Ackley (1903–1989), US-amerikanischer Waffenschmied, Autor und Hersteller besonderer Munition

Sonstiges:
 Ackley Creek Park, Park im Floyd County, Iowa
 Ackley Lake Dam (Montana), Staudamm im Judith Basin County
 Ackley Lake Dam (Missouri), Staudamm im Henry County
 Ackley Lake State Park, Nationalpark im Judith Basin County in Montana
 Ackley State Wildlife Areas, Nationalpark im Langlade County, Wisconsin

Siehe auch:
 Ackley Creek
 Ackley Lake
 Ackley Point
 Ackleys